Iunius Silanus ist der Name folgender Personen: